Maraenobiotus är ett släkte av kräftdjur. Maraenobiotus ingår i familjen Canthocamptidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Maraenobiotus